Смерть (значения):

 Смерть — необратимое прекращение жизнедеятельности организма.
 Образ смерти — персонификация смерти в виде некоей физической сущности.

В культуре 
 Вторая смерть — библейское понятие из «Откровения Иоанна Богослова».
 Смерть (The Death) — тринадцатый старший аркан в картах таро.
 Смерть — персонаж вселенной комиксов DC Comics.
 Смерть — персонаж вселенной комиксов Marvel Comics.
 Смерть — персонаж мультсериала «Гриффины».
 Смерть — персонаж серии книг Терри Пратчетта «Плоский мир».
 «Смерть» — эпизод сериала «Южный Парк»
 Смерть () — персонаж вымышленной Вселенной Трансформеров.

Другое 
 «Смерть» — чеченское вооружённое формирование (в конфликте на востоке Украины).
 «Смерть» — британский бренд сигарет, которые производились с 1991 по 1999 год.

См. также 
 Смерть шпионам